Temu steht für:

 eine chilenische Myrtenart, siehe Blepharocalyx cruckshanksii 
 Temù, eine italienische Gemeinde

Temu ist der Familienname folgender Personen:

 Naftali Temu (1945–2003), kenianischer Langstreckenläufer und Olympiasieger
 Puka Temu, papua-neuguineischer Politiker